Гамкрели́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гамкрелидзе, Амиран Григорьевич (род. 1951) — грузинский медик, бывший министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
 Гамкрелидзе, Антимоз Евдович (1854—1894) — русский революционер-народник грузинского происхождения.
 Гамкрелидзе, Гиорги (род. 1986) — грузинский баскетболист.
 Гамкрелидзе, Давид Ираклиевич (род. 1964) — грузинский политический деятель.
 Гамкрелидзе, Ираклий Петрович (род. 1933) — академик АН ГрузССР.
 Гамкрелидзе, Пётр Дианозович (1903—1979) — академик АН ГрузССР. 
 Гамкрелидзе, Реваз Валерианович (род. 1927) — советский и грузинский математик, академик РАН.
 Гамкрелидзе, Тамаз Валерианович (1929—2021) — советский и грузинский лингвист, исследователь праиндоевропейского языка, академик РАН, президент НАН Грузии (2005—2013).